Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du 3 au .

Sloane Stephens remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Pavlyuchenkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Belinda Bencic et Kristina Mladenovic.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2015
Washington
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015
Sport aux États-Unis en août 2015